Липнишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Липнишки — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Липнишки — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Липнишки — деревня в Островецком районе Гродненской области.

См. также 
 Липинишки — населённый пункт в Даугавпилсском крае Латвии.